Јоланда Јерусалимска или Изабела II Јерусалимска (1212-25. април 1228) била је јерусалимска краљица. Ћерка је Јована Бријенског и Марије од Монферата.

Биографија 

Изабела је проглашена краљицом када је имала свега неколико дана. Владала је до смрти. Године 1225. удала се за немачког цара Фридриха II. Принцези ово венчање није донело много среће. Она се томе противила још од самог почетка. Плачући је стигла у Европу. Венчање је обављено 9. новембра у Бриндизију. У првој брачној ноћи доживела је велико понижење - Фридрих је завео њену рођаку, а већ сутрадан је послао у Палермо где је живела све до 19. априла 1228. године када је Фридриху родила сина Конрада. Умрла је шест дана након порођаја.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1212.
Умрли 1228.
Краљеви Јерусалима
Крсташи